1654 километр — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Пригородное сообщение, грузовые и пассажирские операции не производятся..

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иглинского района